Röseberg ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothee Röseberg (* 1951), deutsche Romanistikprofessorin
 Franziska Röseberg (* 1974), deutsche Psychologin
 Ulrich Röseberg (1943–1994), deutscher Philosoph 
 Ulrike Röseberg (* 1978), deutsche Schauspielerin